«Extreme Behavior» — дебютний студійний альбом американського рок-гурту Hinder. В США альбом вийшов 27 вересня 2005.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Hinder
Дебютні альбоми 2005
Музичні альбоми 2005
Альбоми Universal Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми